Canada a participat pentru prima dată la Jocurile Olimpice la Jocurile Olimpice de vară din 1900 de la Paris și de atunci a trimis o delegația la toate Jocurile de iarnă și de vară, cu excepția ediției de vară din 1980 de la Moscova, pe care le-a boicotat. A fost de trei ori țară-gazdă: la Jocurile Olimpice de vară din 1976 de la Montreal, la cele de iarnă din 1988 de la Calgary și la cele de iarnă din 2010 de la Vancouver. Codul CIO este CAN.

Medalii după olimpiadă 
Marginea roșie înseamnă ca Canada a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe 
  Canada la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Canadei  pe Sports Reference